Franz Stangl – militare austriaco
 Innozenz Stangl – ginnasta tedesco
 Josef Stangl – vescovo cattolico tedesco
 Stefan Stangl – calciatore austriaco
 Thomas Stangl – filologo classico e docente tedesco